«Dímelo» puede referirse:

Música 
 Dímelo (1999), canción de Marc Anthony.
 Dímelo (2007), canción de Enrique Iglesias.
 Dímelo en la calle (2002), decimosexto álbum de Joaquín Sabina.
 Dímelo  (2018), canción de Paulo Londra.